Эссуа:

 Эссуа — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Об. 
 Эссуа — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об.